Every Little Thing steht für:

 Every Little Thing (Musikgruppe), japanische Musikgruppe
 Every Little Thing (The-Beatles-Lied), Lied der Beatles
 Every Little Thing (Eric-Clapton-Lied), Lied von Eric Clapton